Anomálie (z řeckého a-nomos – „nezákonný, nepravidelný“) znamená výjimečnost, odchýlení od obecného pravidla nebo normálního jevu. V přírodních vědách se tak označují zejména jevy, které je obtížné či nemožné vysvětlit v rámci známé teorie. Některým pak název anomálie zůstane i po úspěšném odkrytí podstaty.

 astronomie
 úhel popisující polohu tělesa, které se pohybuje po eliptické dráze
 pravá anomálie – pozorovaný z centrálního tělesa (tj. ohniska dráhy)
 excentrická anomálie – pozorovaný ze středu elipsy užitím projekce planetární pozice na soustřednou kružnici
 střední anomálie – pozorovaný ze středu elipsy vzhledem k poloze myšleného tělesa, které se rovnoměrně pohybuje po soustředné kružnici se stejnou dobu oběhu jako původní těleso
 anomalistická doba oběhu – oběžná doba vztažená k perifokusu

 fyzika
 odchylka pozorované veličiny od její vypočtené hodnoty
 anomálie vody – fakt, že voda má největší hustotu při 3,98 °C
 anomální Zeemanův jev - rozštěpení spektrálních linií záření atomů v magnetickém poli způsobený spin-orbitální interakcí 
 anomálie (kvantová teorie pole) – narušení globální symetrie v kvantové teorii pole způsobené kvantováním
 geofyzikální anomálie – vybočení kteréhokoliv sledovaného parametru z rozsahu normálních hodnot. Podle sledovaného geofyzikálního pole se rozeznávají anomálie tíhové (jako je Fayeova anomálie nebo Bouguerova anomálie), geomagnetické, geoelektrické, geotermické, seismické. Podle jejich rozsahu a charakteru lze rozlišit anomálie lokální a regionální. Geofyzikální anomálie je nejčastěji projevem tělesa o anomálních fyzikálních vlastnostech vůči svému okolí.

 lékařství
 Ebsteinova anomálie – druh vrozené srdeční vady

 informatika
 anomálie, častěji odlehlá hodnota nebo outlier, jsou v dataminingu, statistice a pod. data, které se výrazně liší od ostatních.

Externí odkazy